Desa Sumbergede kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumbergede (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 112,49), Jawa Timur, 
 Desa Sumbergede (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 112,11), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar